Antonio Raimondi (1826-1890), naturaliste et géographe italien, qui a donné son nom à :
 Puya raimondii, plante à fleur du genre Puya
 Province Antonio Raymondi, région d'Ancash (Pérou)
 Antonio Raymondi, district de la province Bolognesi, région d'Ancash (Pérou)
 Musée Antonio Raimondi à Lima (Pérou) (histoire naturelle et sciences) ;
 Franca Raimondi (1932-1988), chanteuse Italienne ;
 Giambattista Raimondi, ou Giovanni Battista, ou encore Giovan Battista, (v. 1536-1614), philosophe, mathématicien et orientaliste italien ;
 Giancarlo Raimondi (né en 1972), coureur cycliste italien ;
 Gianni Raimondi (1923-2008), ténor italien ;
 Guido Raimondi (né en 1953), juriste italien ;
 Luigi Raimondi (1912-1975), cardinal italien de la Curie romaine ;
 Marcantonio Raimondi (~1480-v. 1534), graveur italien ;
 Nicolás Raimondi (né en 1984), footballeur uruguayen ;
 Pietro Raimondi (1786-1853), compositeur italien ;
 Ruggero Raimondi (né en 1941), chanteur d'opéra et acteur italien.